Toponímia:
 Toledo (Argentina), ciutat a la província Córdoba (Argentina)
 Toledo (Antioquia), ciutat de Colòmbia, al departament d'Antioquia
 Toledo (Brasil), ciutat del Brasil, a l'estat de Paraná
 Toledo (Canelones), ciutat de l'Uruguai al departament de Canelones
 Toledo (Cerro Largo), poble de l'Uruguai, al departament de Cerro Largo
 Toledo (Filipines), ciutat de les Filipines, a l'illa de Cebú
 Toledo (Norte de Santander), ciutat de Colòmbia, al departament de Norte de Santander
 Districte de Toledo, districte de Belize
 Espanya:
 Toledo, ciutat d'Espanya, capital de la comunitat de Castella – la Manxa 
 Arxidiòcesi de Toledo, diòcesi principal de la província eclesiàstica de Toledo, de les que són sufragànies les diòcesis de Sigüenza-Guadalajara, Conca, Ciudad Real i Albacete
 La Mancha de Toledo, comarca de la província de Toledo
 Província de Toledo, província espanyola, amb capital a la ciutat homònima
 Regne de Toledo, regne visigot existent entre 507 i 725
 Taifa de Toledo, regne musulmà d'Al-Àndalus del segle XI
 Estats Units d'Amèrica:
 Toledo (Illinois)
 Toledo (Iowa), ciutat dels Estats Units, a l'estat d'Iowa, capital del comtat de Tama 
 Toledo (Ohio) 
 Toledo (Oregon)
 Toledo (Washington)
 South Toledo Bend, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Biografies:
 Alejandro Toledo, president del Perú del 2001 al 2006
 Delio César Toledo Rodas (Cecilio Báez, Paraguai, 1976), futbolista paraguaià
 Diego de Villalba y Toledo, governador de l'Havana i de Nova Granada al segle XVII
 Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Quiñones (1460 - 1531), II Duc d'Alba
 Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel (Piedrahita, 1507 - Lisboa, 1582), tercer duc d'Alba de Tormes, militar i polític castellà
 Francisco Hernández de Toledo (La Puebla de Montalbán, Regne de Castella, 1514 - Madrid, 1578), metge, ornitòleg i botànic castellà
 Francisco de Toledo, comte d'Orpesa, virrei del Perú entre 1569 i 1581
 García Álvarez de Toledo y Mendoza (Nàpols, 1579 - Madrid, 1649), Gran d'Espanya, militar i polític castellà
 García Álvarez de Toledo y Osorio (Villafranca del Bierzo, 1514 - Nàpols, 1577), militar i polític castellà
 Marcus Vinicius Toledo (Sao Paulo, 1986), jugador de bàsquet brasiler
 Natalia Toledo (Juchitán, Oaxaca, 1968), poetessa mexicana en castellà i zapoteco
 Miscel·lània:
 Club Deportivo Toledo, club de futbol de la ciutat de Toledo, Castella-La Manxa
 SEAT Toledo, automòbil
 Concilis de Toledo, diversos concilis esdevinguts a la ciutat espanyola homònima
 Cadira Toledo, cadira de braços produïda el 1988 pel Jorge Pensi Lombardo 
 Toledo Museum of Art, museu d'art a la ciutat de Toledo, Ohio, Estats Units 
 Pacte de Toledo